Мичъл „Мич“ Уилям Евънс () е новозеландски автомобилен състезател, роден на 24 юни 1994 г. в Окланд. През 2017 г. се състезава във Формула Е с отбора на Панасоник Ягуар Рейсинг. През 2012 г. печели ГП3, а през 2010 и 2011 - сериите Тойота Рейсинг. Започва кариерата си с картинг състезания, участвал е още в ГП2, 24-те часа на Льо Ман, различни серии на Формула Форд и др. Бил е тест пилот на Минарди, Хонда Ф1 и Супер Агури във Формула 1. През 2011 г., когато е 16-годишен, става най-младият пилот, печелил Гран При на Нова Зеландия. От началото на същата година негов мениджър е Марк Уебър.

Статистика 

Бележки:
  – 2-ро място в класа, 10-о в генералното класиране.
  – Сезонът още не е завършил.

Резултати във Формула Е

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Статистика в driverdb.com

Евънс, Мич